Puerta Bonita puede hacer referencia a:
Puerta Bonita, puerta de entrada a Madrid.
Puerta Bonita (Madrid), barrio administrativo de Madrid.
Club Deportivo Puerta Bonita, equipo de fútbol